Paraclisis är ett släkte av insekter. Paraclisis ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjäderlöss
Paraclisis